Dorasomus är ett släkte av skalbaggar. Dorasomus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Dorasomus